Priglinger ist der Familienname folgender Personen:

 Johanna Priglinger (1986–2022), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Siegfried Priglinger (* 1970), österreichischer Augenarzt